Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2014./15. je dvadeset i četvrta sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je osvojila Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi sudjeluje četrnaest klubova koji odigravaju dvokružnu ligu.

Sudionici 
 Bjelovar, Bjelovar
 Zrinski, Čakovec
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Osijek, Osijek
 Dalmatinka, Ploče
 Zamet, Rijeka
 Samobor, Samobor
 Sesvete - Agroproteinka, Sesvete
 Split 2010, Split
 Zelina, Sveti Ivan Zelina
 Umag, Umag
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb 
 Trešnjevka, Zagreb

Ljestvica

Poveznice 
 2. HRL 2014./15.
 3. HRL 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL za žene 2014./15.
 hr-rukomet.hr, 1. HRL za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hrsport.net, 1. HRL za žene 2014./15., ljestvica 
 hrsport.net, 1. HRL za žene 2014./15., rezultati 

2014-15
ž-1